Die Liste der Studentenwerke in Deutschland umfasst die Studentenwerke in Deutschland als Anstalten des öffentlichen Rechts, mit der Anzahl der Studierenden im jeweiligen Tätigkeitsbereich. Ausnahmen bilden das Studentenwerk Göttingen, das die Rechtsform einer Stiftung hat, sowie das Hochschulwerk Witten/Herdecke, das ein eingetragener Verein ist. Der entsprechende Dachverband ist das Deutsche Studentenwerk.

In den Bundesländern Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen heißen Studentenwerke „Studierendenwerke“.

Liste 

Nachfolgende Liste erfasst die Studentenwerke sowie die Zahl der Studierenden an der verbundenen Hochschulen im jeweiligen Semester.

Einzelnachweise 

Studentenwerk
!